Selim al-Sajegh (ur. 1935) – emerytowany biskup katolicki, były  biskup pomocniczy łacińskiego patriarchy Jerozolimy
 Selim al-Sajegh (ur. 1961) – libański politolog, prawnik i polityk